Sydney Emanuel Mudd ist der Name folgender Personen:

* Sydney Emanuel Mudd (Politiker, 1858) (1858–1911), US-amerikanischer Politiker (Maryland)
 Sydney Emanuel Mudd (Politiker, 1885) (1885–1924), US-amerikanischer Politiker (Maryland)